Éric Mosser (1959-), footballeur français.
 
 Michel Mosser (1925-2022), architecte français.
 Michel Mosser (1931-2014), haut fonctionnaire français.
 Monique Mosser (1947-), historienne de l’art française.

Homonymie de patronyme